Porsche Diesel Motorenbau GmbH — подразделение Dr. Ing. h.c. F. Porsche KG по производству дизельных тракторов в 1950-х и начале 1960-х.

История 

Ответственный за автомобилизацию германского населения и механизацию сельского хозяйства в 1937 году по инициативе немецкого фонда труда, Фердинанд Порше разработал малый сельскохозяйственный трактор. Трактор с 2-цилиндровый двигателем воздушного охлаждения мощностью 11 л. с. должен был производиться на новом тракторном заводе в Вальдбрёле. Однако Вторая мировая война помешала реализации планов Фердинанда Порше по производству «народного трактора».

Подразделение компании Porsche по производству Тракторов возникло с связи с развитием народных тракторов в Германии в 1950 году, первоначально в сотрудничестве с Uhinger Firma Allgaier Werke GmbH, а с 1956 года с концерном Mannesmann на сборочном заводе в городе Фридрихсхафене. В 1962 году компания Porsche Diesel Motorenbau GmbH была приобретена MAN. Производство тракторов было прекращено в 1963 году.

Модели 
Тракторы Порше-дизель различались количеством цилиндров (от одного до четырёх).

Одноцилиндровые

Двухцилиндровые

Трёхцилиндровые

Четырёхцилиндровые

См. также 
 Lamborghini Trattori

Примечания

Ссылки 

 Официальный глобальный сайт Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
 Официальный сайт Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Porsche
Исчезнувшие компании Германии
MAN